В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of California 1985, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Гана Мандлікова і Венді Тернбулл виграли титул, у фіналі перемігши пару Розалін Феербенк і Кенді Рейнолдс 4–6, 7–5 6–1.

Сіяні пари 

 Клаудія Коде-Кільш /  Гелена Сукова (півфінал)
 Барбара Поттер /  Шерон Волш (півфінал)

 Гана Мандлікова /  Венді Тернбулл (чемпіонки)
 Розалін Феербенк /  Кенді Рейнолдс (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of California